Deens voetbalelftal onder 17 (mannen)
Deens voetbalelftal onder 17 (vrouwen)